Cristian González (1974), Argentijns voetballer, beter bekend als Kily González.
 Cristian González (1996), Uruguayaans voetballer.

Zie ook 
 Cristian Gonzáles (1976), Indonesisch-Uruguayaans voetballer